Winding puede referirse a:

 Agis Winding
 Alberte Winding
 August (Henrik) Winding, compositor danés
 Frank Winding
 Johannes Winding Harbitz (1831, Askvoll – 1917, Vestre Aker)
 Kai Winding
 Kasper Winding
 Nicolas Winding Refn (* 1970)
 Ole Winding (Vinding)
 Thomas Winding

 Bennet Windinge
 Hoff & Windinge

 "The Long and Winding Road"
 Winding Heat
 Winding Stairs